Il singolare del China Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Linda Wild era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti contro Tamarine Tanasugarn.

Shi-Ting Wang ha battuto in finale 6–3, 6–4 Li-Ling Chen.

Teste di serie

  Linda Wild (quarti di finale)
  Yayuk Basuki (quarti di finale)
  Sandrine Testud (semifinali)
  Naoko Kijimuta (quarti di finale)

 Shi-Ting Wang (campionessa) 
 Mana Endō (quarti di finale) 
 Nana Miyagi (secondo turno) 
 Francesca Lubiani (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

China Open 1996